Adelardo puede hacer referencia a:

Personas
 San Adelardo de Corbie (752-826), abad;
 Adelardo de Bath (1080–1150), científico y traductor;